Amphiporus sipunculus är en djurart som tillhör fylumet slemmaskar, och som beskrevs av Saint-Loup 1886. Amphiporus sipunculus ingår i släktet Amphiporus och familjen Amphiporidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Slemmaskar
sipunculus